Goran Bošković, footballeur d'origine yougoslave (né en 1966). 
 Goran Bošković, basketteur d'origine yougoslave (né en 1972).